Banjar ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 561.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Banjar ist Martapura. Der Name des Regierungsbezirks stammt von den Banjaresen, der banjaresisch sprechende Ethnie im Süden von Kalimantan.

Geographie 
Banjar liegt in der südlichen Hälfte von Kalimantan Selatan mit einem kleinen Zugang zum Meer. Durch seine außergewöhnliche Form und Erstreckung von der Javasee bis in den nördlichen Teil von Kalimantan Selatan grenzt der Regierungsbezirk Banjar an acht weitere Verwaltungseinheiten, aufgelistet im Uhrzeigersinn vom Westen her: Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut und Kota Banjarbaru. Administrativ unterteilt sich Banjar in 20 Distrikte (Kecamatan) mit 290 Dörfern, davon 277 Desa und 13 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Banjar 560.769 Menschen, 283.838 Männer und 276.931 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 120 Personen pro Quadratkilometer. 99 Prozent der Einwohner sind Muslime, das restliche Prozent teilen sich vereinzelte Christen, Hindus und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)